Девол може да се отнася за:

 Западнобългарска форма на името дявол;
 Девол, историкогеографска област и административна община в днешна Албания;
 Девол, река в Албания;
 Девол, несъществуващ днес средновековен град край река Девол;
 Друго име на средновековния град Стипион в днешна Република Македония, използвано до XI век.